Bonizone di Sutri – vescovo cattolico, giurista e polemista italiano dell'XI secolo
 Bonizone (abate) – monaco benedettino italiano dell'XI secolo, abate del monastero di S. Pietro fuori le Mura di Perugia dal 1036 al 1063.